

Informatica 
Fancy – linguaggio di programmazione

Musica 
Fancy – cantante tedesco
Fancy – gruppo musicale britannico
Fancy – singolo di Bobbie Gentry del 1969
Fancy – album di Bobbie Gentry del 1970
Fancy – singolo di Drake del 2010
Fancy – singolo di Iggy Azalea del 2014
Fancy – brano delle Twice del 2019